Бельгійська футбольна Жупіле Про Ліга 2008—2009— 107-ий сезон чемпіонату Бельгії з футболу. Чемпіоном вдруге поспіль став Стандард.

Клуби

Турнірна таблиця 

 

 

 

 

 

Примітки: 
1. Клуб Генк взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2009—2010 як переможець Кубку Бельгії 2008—2009.

Позначення:

Результати

Чемпіонський плей-оф

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|21/24 травня 2009

|}

Плей-оф за виживання

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Жупіле Про Ліга на soccerway.com

Чемпіонат Бельгії з футболу
Бельгія
Бельгія
2008 у бельгійському спорті
2009 у бельгійському спорті